Chimik (biał. "Хімік", kirg. "Химик", ros. "Химик", ukr. "Хімік" – pol. "chemik")

Kluby sportowe 
 Hokej na lodzie
 Chimik-SKA Nowopołock – białoruski klub hokejowy
 Chimik Woskriesiensk – rosyjski klub hokejowy

 Piłka nożna
 Chimik Biełorieczieńsk – rosyjski klub piłkarski
 Chimik Czernihów – ukraiński klub piłkarski
 Chimik Karabałta – kirgiski  klub piłkarski
 Chimik Krasnoperekopsk – ukraiński klub piłkarski
 Chimik Siewierodonieck – ukraiński klub piłkarski
 Chimik Świetłohorsk – białoruski klub piłkarski

 Inne
 Chimik Jużne
 Chimik Jużne – ukraiński klub koszykówki z miasta Jużne
 Chimik Jużne – ukraiński klub piłki siatkowej z miasta Jużne

 Historyczne
 Chimik Dżambuł – historyczna nazwa kazachskiego klubu piłkarskiego FK Taraz w latach 1975–1991
 Chimik Grodno – historyczna nazwa białoruskiego klubu piłkarskiego Nioman Grodno w latach 1972—1992
 Chimik Kałusz – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego FK Kałusz w latach do 1995
 Chimik Kemerowo – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Kuzbass Kemerowo w latach 1948—1949 i 1958—1965
 Chimik Sokal – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego FK Sokal 
 Chimik Stepnogorsk – historyczna nazwa kazachskiego klubu piłkarskiego Aksu Stepnogorsk
 Chimik Togliatti – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Łada Togliatti w 1969
 Chimik Uwarowo – były rosyjski klub piłkarski istniejący w latach 1992-1995
 Chimik Wełykyj Byczkiw – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Jałynka Wełykyj Byczkiw od powstania do 1994
 Chimik Żytomierz – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Polissia Żytomierz w latach 1992—1997

Obiekty turystyczne
 Chimik – schronisko turystyczne w Starej Płaninie w Bułgarii.

Zobacz też 
 Chemik (ujednoznacznienie)